Stały Trybunał Arbitrażowy, Stały Trybunał Rozjemczy (ang. Permanent Court of Arbitration, fr.  Cour permanente d'arbitrage) – międzynarodowa organizacja arbitrażowa, powołana na mocy ustaleń konferencji w Hadze w 1899 (I konwencja haska z 1899). Konwencja została zrewidowana I konwencją haską z 1907. Trybunał rozpoczął działalność w 1902 i rozpatrzył około 20 spraw, niemal wszystkie przed I wojną światową. Później jego rolę faktycznie przejął Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, a po II wojnie światowej Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Wznowienie rozjemczej działalności Trybunału Rozjemczego nastąpiło w 1998.

Organizacja 
Trybunał nie ma stałego składu – w razie sporu państwa wybierają po cztery osoby z listy arbitrów (możliwe jest też powołanie osób spoza listy). Osoby z tego samego państwa tworzą w trybunale tzw. grupę narodową. Każde państwo może wyznaczyć do niego 4 osoby (o odpowiednich kwalifikacjach) na 6 lat. Jedyną kompetencją trybunału, od czasów II wojny światowej, jest uprawnienie grup narodowych do wysuwania kandydatów na sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Trybunałem zarządza Rada Administracyjna złożona z przedstawicieli dyplomatycznych państw – sygnatariuszy akredytowanych w Holandii. Do 2022 przewodniczył jej holenderski minister spraw zagranicznych. 14 lutego 2022 Sekretarzem Generalnym Trybunału został Marcin Czepelak, jako pierwszy nie-Holender.

Siedziba 
Trybunał i jego organy maja swoją siedzibę w Pałacu Pokoju w Hadze.

Kraje członkowskie konwencji 

W 2012 roku 115 państw było stronami konwencji Haskiej.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Hague Convention (I) Pacific Settlement of International Disputes, October 18, 1907 (ang.)
 Konwencja Haska z 18 października 1907 o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych (Dz. U. z 17 lutego 1930 r. nr 9, poz. 64.)
 Oficjalna strona internetowa Stałego Trybunału Arbitrażowego

Międzynarodowe organy wymiaru sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Obserwatorzy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ